Mariara peut désigner :

Toponymes

Mariara : chef-lieu de la municipalité de Diego Ibarra dans l'État de Carabobo ;
 Mariara : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Diego Ibarra dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme